USS Cassin (DD-43) – cacciatorpediniere entrato in servizio nel 1913
USS Cassin (DD-372) – cacciatorpediniere che prestò servizio nella seconda guerra mondiale